Дынино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дынино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Дынино — железнодорожная станция в Сандовском районе Тверской области.

Другое 
 Дынино — железнодорожная станция Волховстроевского отделения Октябрьской железной дороги